Diplom-Finanzwirt (FH) bezeichnet die Ausbildung als

Diplom-Finanzwirt (FH) in der Steuerverwaltung

Diplom-Finanzwirt (Allgemeine Finanzverwaltung) in Baden-Württemberg